PSV — аббревиатура:
 PSV — нидерландский футбольный клуб из Эйндховена.
 PlayStation Vita — портативная игровая консоль 2011 года.